Єлагін — російське прізвище.

 Єлагін Іван
 Єлагін Іван Венедиктович — російський поет і перекладач.
 Єлагін Іван Олександрович — український журналіст.
 Єлагін Олександр Сидорович — радянський військовий діяч.
 Єлагін Семен Дмитрович — радянський партійний і державний діяч.